La saison 2017 du Championnat de Malaisie de football est la trente-sixième édition de la première division en Malaisie. Les douze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement final sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le triple tenant du titre, le club du Johor Darul Ta'zim FC qui est à nouveau sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec neuf points d'avance sur Pahang FA et dix sur Felda United. Il s'agit du quatrième titre de champion de Malaisie de l'histoire du club. 

A l'issue de la compétition, deux relégations administratives sont prononcées, à l'encontre de PBDKT T-Team FC et surtout de Felda United, qui a terminé le championnat à la troisième place.

Clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 PBDKT T-Team FC et Kelantan FA reçoivent une pénalité de 3 points pour manquements lors de l'enregistrement en championnat avant le début de la compétition.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Références

Liens internes 
 Championnat de Malaisie de football

Liens externes 
 Classement et résultats sur le site de RSSSF

2017
Malaisie
Sport en Malaisie en 2017